

Sigle
 Portable Locator Beacon – Dispositivo di localizzazione di emergenza portatile.

Codici 
 PLB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Plattsburgh, Plattsburgh (New York), Stati Uniti